

Сімаки — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область

Сімаки — присілок, Кірово-Чепецький район, Кіровська область

Сімаки — село, Лубенський район, Полтавська область